El término Alagón puede referirse a:

 Alagón (Zaragoza), municipio de la provincia de Zaragoza, España.
 Alagón del Río, municipio de la provincia de Cáceres, España.
 Puentes del Alagón, localidad del municipio de Santibáñez de la Sierra, provincia de Salamanca, España.

 Río Alagón, cauce fluvial afluente del río Tajo.
 Comarca del Alagón, comarca de la provincia de Cáceres, España.
 Alagón (linaje), linaje noble aragonés.